Blekko (торговая марка blekko) — американская компания и одноименная поисковая система, открытая в ноябре 2010 года, использующая для сортировки и отсеивания результатов слештеги.

Разработка blekko началась в 2007 году. Разработчики стремятся очистить поисковую выдачу от малоинформативных и бесполезных сайтов, чем надеются превзойти Google Search. Для пользователей сайт открылся 1 ноября 2010 года и в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. В настоящее время в выдаче находится более 3 миллиардов проверенных страниц, а большинство ферм контента в выдаче отсутствует.

В 2015 г. поисковая система закрылась, присоединившись к фирме «Ай-Би-Эм Ватсон».

История

Возможности 
 Статистика поисковой оптимизации сайта
 Ссылающиеся страницы
 Кешированные страницы
 Определение IP-адреса по доменному имени
 Поиск дубликатов содержимого страницы в Интернете
 Установка тегов к страницам в результатах выдачи
 Сравнение сайтов
 Статистика обхода сайтов поисковым роботом
 Работа с файлом robots.txt
 Раздельная работа с сайтами, размещенными на одном хостинге
 Учет длины страницы
 Учет времени загрузки страницы

 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Примечания

Ссылки 
 

Поисковые системы
Сайты, появившиеся в 2010 году
Компании США
Сайты США